|-
|(30501)||2000 RH17|| align=right|12,6|| align=right|3,192|| align=right|0,108|| align=right|8,40|| align=right|5,703||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30502)||2000 RY29|| align=right|12,9|| align=right|3,136|| align=right|0,116|| align=right|11,97|| align=right|5,552||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30503)||2000 RW79|| align=right|12,1|| align=right|3,000|| align=right|0,069|| align=right|9,82|| align=right|5,195||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30504)||2000 RS80|| align=right|11,2|| align=right|5,220|| align=right|0,062|| align=right|5,29|| align=right|11,93||JUT||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30505)||2000 RW82|| align=right|11,2|| align=right|5,179|| align=right|0,084|| align=right|28,72|| align=right|11,79||JUT||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30506)||2000 RO85|| align=right|10,7|| align=right|5,137|| align=right|0,081|| align=right|20,05|| align=right|11,65||JUT||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30507)||2000 SK8|| align=right|12,7|| align=right|3,003|| align=right|0,072|| align=right|10,64|| align=right|5,203||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30508)||2000 SZ130|| align=right|11,6|| align=right|5,091|| align=right|0,046|| align=right|17,26|| align=right|11,49||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30509)||2000 YQ105|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,193|| align=right|6,54|| align=right|3,771||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30510)||2001 DM44|| align=right|11,5|| align=right|5,249|| align=right|0,127|| align=right|11,46|| align=right|12,03||JUT||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30511)||2001 FS29|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,188|| align=right|13,49|| align=right|4,341||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30512)||2001 HO8|| align=right|12,5|| align=right|3,830|| align=right|0,328|| align=right|25,78|| align=right|7,495||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30513)||2001 HE48|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,101|| align=right|16,16|| align=right|4,354||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30514)||2001 HQ49|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,184|| align=right|3,20|| align=right|3,317||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30515)||2001 KZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,133|| align=right|15,39|| align=right|4,197||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30516)||2001 LB7|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,180|| align=right|9,12|| align=right|4,557||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30517)||2001 LJ15|| align=right|13,0|| align=right|3,481|| align=right|0,100|| align=right|8,72|| align=right|6,495||MBA||11. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30518)||2001 LE16|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,140|| align=right|7,05|| align=right|3,801||MBA||13. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30519)||2001 ML9|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,151|| align=right|2,94|| align=right|3,434||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30520)||2001 MM11|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,095|| align=right|6,43|| align=right|3,541||MBA||19. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30521)||2001 MU14|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,250|| align=right|4,80|| align=right|4,432||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30522)||2001 MQ15|| align=right|13,2|| align=right|2,779|| align=right|0,344|| align=right|14,09|| align=right|4,633||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30523)||2001 MK23|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,150|| align=right|10,11|| align=right|5,737||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30524)||2001 MY24|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,196|| align=right|5,70|| align=right|3,359||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30525)||2001 MX28|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,088|| align=right|1,64|| align=right|4,564||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30526)||2001 NC2|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,239|| align=right|8,91|| align=right|3,599||MBA||13. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30527)||2001 NW10|| align=right|13,8|| align=right|2,963|| align=right|0,055|| align=right|8,66|| align=right|5,099||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30528)||2001 NT17|| align=right|15,7|| align=right|2,199|| align=right|0,047|| align=right|2,82|| align=right|3,261||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30529)||2001 NE18|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,045|| align=right|14,54|| align=right|5,715||MBA||10. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30530)||2001 NS18|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,193|| align=right|1,80|| align=right|3,699||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30531)||2001 ND21|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,197|| align=right|1,84|| align=right|5,621||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30532)||2001 OO|| align=right|14,6|| align=right|2,964|| align=right|0,073|| align=right|9,98|| align=right|5,103||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30533)||2001 OV4|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,185|| align=right|2,47|| align=right|3,732||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30534)||2001 OA5|| align=right|12,2|| align=right|3,113|| align=right|0,127|| align=right|11,84|| align=right|5,491||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30535)||2001 OR5|| align=right|14,6|| align=right|1,926|| align=right|0,031|| align=right|24,05|| align=right|2,673||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30536)||2001 OJ7|| align=right|13,1|| align=right|2,778|| align=right|0,172|| align=right|7,99|| align=right|4,630||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30537)||2001 OR8|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,198|| align=right|3,65|| align=right|3,739||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30538)||2001 OG12|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,078|| align=right|10,35|| align=right|5,175||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30539)||2001 OT13|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,176|| align=right|6,85|| align=right|3,339||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30540)||2001 ON14|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,106|| align=right|2,45|| align=right|5,188||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30541)||2001 OG20|| align=right|12,5|| align=right|3,164|| align=right|0,160|| align=right|22,85|| align=right|5,626||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30542)||2001 OG23|| align=right|13,1|| align=right|2,656|| align=right|0,033|| align=right|21,04|| align=right|4,327||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30543)||2001 OE27|| align=right|13,9|| align=right|3,101|| align=right|0,223|| align=right|15,37|| align=right|5,460||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30544)||2001 OO32|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,074|| align=right|7,72|| align=right|3,524||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30545)||2001 OT35|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,176|| align=right|27,08|| align=right|5,689||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30546)||2001 OA38|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,126|| align=right|7,16|| align=right|3,655||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30547)||2001 OS44|| align=right|14,6|| align=right|2,675|| align=right|0,068|| align=right|15,12|| align=right|4,374||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30548)||2001 OT45|| align=right|14,6|| align=right|2,924|| align=right|0,096|| align=right|7,09|| align=right|4,999||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30549)||2001 OE46|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,240|| align=right|4,67|| align=right|4,114||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30550)||2001 OH47|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,270|| align=right|9,51|| align=right|5,644||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30551)||2001 OH50|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,198|| align=right|3,86|| align=right|3,423||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30552)||2001 OM54|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,193|| align=right|11,10|| align=right|4,642||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30553)||2001 OV56|| align=right|14,3|| align=right|2,563|| align=right|0,125|| align=right|3,00|| align=right|4,102||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30554)||2001 OP57|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,151|| align=right|6,82|| align=right|3,705||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30555)||2001 OM59|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,285|| align=right|21,15|| align=right|3,550||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30556)||2001 OX59|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,213|| align=right|10,20|| align=right|4,145||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30557)||2001 OD67|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,217|| align=right|5,15|| align=right|4,149||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30558)||2001 OC68|| align=right|15,0|| align=right|2,221|| align=right|0,209|| align=right|6,47|| align=right|3,308||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30559)||2001 OG68|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,208|| align=right|7,28|| align=right|4,204||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30560)||2001 OO71|| align=right|15,1|| align=right|2,206|| align=right|0,222|| align=right|7,70|| align=right|3,276||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30561)||2001 OP71|| align=right|13,1|| align=right|2,755|| align=right|0,159|| align=right|6,13|| align=right|4,571||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30562)||2001 ON72|| align=right|13,7|| align=right|3,217|| align=right|0,154|| align=right|0,41|| align=right|5,769||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30563)||2001 OZ75|| align=right|14,8|| align=right|2,939|| align=right|0,038|| align=right|3,18|| align=right|5,038||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|30564 Olomouc||2001 OC77|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,147|| align=right|3,90|| align=right|4,183||MBA||28. julij 2001||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(30565)||2001 OV80|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,256|| align=right|13,00|| align=right|4,159||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|30566 Stokes||2001 OO81|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,227|| align=right|3,06|| align=right|3,671||MBA||29. julij 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(30567)||2001 OR90|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,627||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30568)||2001 OQ91|| align=right|13,4|| align=right|2,659|| align=right|0,157|| align=right|12,75|| align=right|4,336||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30569)||2001 OG94|| align=right|14,4|| align=right|2,661|| align=right|0,198|| align=right|2,80|| align=right|4,340||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30570)||2001 OO96|| align=right|13,9|| align=right|2,460|| align=right|0,142|| align=right|5,59|| align=right|3,858||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30571)||2001 OW97|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,199|| align=right|5,34|| align=right|3,653||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30572)||2001 OE98|| align=right|12,7|| align=right|3,043|| align=right|0,136|| align=right|9,29|| align=right|5,308||MBA||25. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30573)||2001 OR99|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,191|| align=right|0,58|| align=right|3,817||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30574)||2001 OQ100|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,163|| align=right|3,33|| align=right|3,692||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30575)||2001 OM101|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,018|| align=right|23,35|| align=right|5,520||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30576)||2001 OC103|| align=right|13,4|| align=right|2,995|| align=right|0,193|| align=right|8,24|| align=right|5,183||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30577)||2001 OU103|| align=right|15,1|| align=right|1,818|| align=right|0,082|| align=right|24,26|| align=right|2,452||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30578)||2001 OD105|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,040|| align=right|8,99|| align=right|4,091||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30579)||2001 OW107|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,192|| align=right|15,36|| align=right|4,250||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30580)||2001 PG2|| align=right|13,1|| align=right|3,081|| align=right|0,037|| align=right|11,26|| align=right|5,407||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30581)||2001 PY2|| align=right|13,1|| align=right|2,646|| align=right|0,106|| align=right|9,96|| align=right|4,305||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30582)||2001 PJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,114|| align=right|3,05|| align=right|4,057||MBA||5. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30583)||2001 PZ6|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,134|| align=right|15,52|| align=right|4,276||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30584)||2001 PF9|| align=right|13,3|| align=right|2,697|| align=right|0,113|| align=right|13,50|| align=right|4,428||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30585)||2001 PE14|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,223|| align=right|2,73|| align=right|4,016||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(30586)||2001 PV21|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|2,15|| align=right|3,503||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(30587)||2001 PC33|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,192|| align=right|14,03|| align=right|4,139||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30588)||2001 PC35|| align=right|12,4|| align=right|3,141|| align=right|0,098|| align=right|10,61|| align=right|5,565||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(30589)||2001 QQ7|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,094|| align=right|9,86|| align=right|5,416||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30590)||2001 QZ9|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,208|| align=right|2,43|| align=right|3,375||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30591)||2001 QG10|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,202|| align=right|2,07|| align=right|4,383||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30592)||2001 QO10|| align=right|14,4|| align=right|2,944|| align=right|0,224|| align=right|1,40|| align=right|5,050||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30593)||2001 QZ16|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,077|| align=right|6,22|| align=right|4,613||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30594)||2001 QD30|| align=right|12,4|| align=right|3,192|| align=right|0,193|| align=right|11,82|| align=right|5,703||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30595)||2001 QE43|| align=right|13,7|| align=right|3,083|| align=right|0,081|| align=right|10,67|| align=right|5,412||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30596)||2001 QQ65|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,195|| align=right|3,51|| align=right|3,295||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30597)||2001 QP69|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,271|| align=right|11,72|| align=right|4,217||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30598)||2001 QA117|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,163|| align=right|12,44|| align=right|4,435||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30599)||2052 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,261|| align=right|0,169|| align=right|5,95|| align=right|3,400||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30600)||2078 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,142|| align=right|7,03|| align=right|4,095||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30601)||2082 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|3,73|| align=right|3,397||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30602)||2086 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,173|| align=right|2,89|| align=right|4,129||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30603)||2106 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,123|| align=right|6,34|| align=right|4,103||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30604)||2107 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,149|| align=right|4,95|| align=right|3,417||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30605)||2204 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|6,21|| align=right|3,441||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30606)||2503 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,551|| align=right|0,110|| align=right|14,98|| align=right|4,074||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30607)||2507 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,122|| align=right|5,76|| align=right|3,439||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30608)||2573 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,225|| align=right|4,53|| align=right|4,099||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30609)||2618 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,178|| align=right|3,03|| align=right|4,093||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30610)||2623 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,118|| align=right|14,99|| align=right|4,122||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30611)||2627 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,137|| align=right|5,94|| align=right|4,593||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30612)||2638 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,231|| align=right|1,99|| align=right|4,088||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30613)||2678 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,128|| align=right|2,14|| align=right|3,742||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30614)||2778 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,024|| align=right|1,63|| align=right|3,709||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30615)||2818 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,141|| align=right|4,71|| align=right|3,701||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30616)||3049 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,391|| align=right|0,166|| align=right|6,41|| align=right|3,697||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30617)||3068 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,041|| align=right|6,05|| align=right|4,080||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30618)||3084 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,389|| align=right|0,043|| align=right|5,95|| align=right|3,692||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30619)||4045 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,142|| align=right|5,16|| align=right|4,118||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30620)||4126 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|1,10|| align=right|4,082||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30621)||4189 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|4,14|| align=right|4,126||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30622)||4213 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,069|| align=right|8,20|| align=right|5,154||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30623)||4226 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,126|| align=right|1,71|| align=right|3,727||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30624)||4232 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,189|| align=right|1,45|| align=right|3,756||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30625)||4236 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,131|| align=right|7,38|| align=right|3,431||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30626)||4240 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,049|| align=right|9,76|| align=right|5,154||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30627)||4269 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,076|| align=right|8,35|| align=right|5,152||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30628)||4644 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,006|| align=right|4,99|| align=right|4,544||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30629)||4667 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,211|| align=right|7,02|| align=right|4,501||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30630)||4733 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,130|| align=right|6,17|| align=right|3,739||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30631)||6026 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,125|| align=right|9,01|| align=right|4,557||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30632)||6117 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|1,86|| align=right|3,734||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30633)||6120 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,243|| align=right|5,25|| align=right|4,071||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30634)||6128 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|0,85|| align=right|4,090||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30635)||6186 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|5,67|| align=right|3,412||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30636)||6190 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,133|| align=right|4,08|| align=right|3,410||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30637)||6196 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,027|| align=right|9,33|| align=right|5,122||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30638)||6237 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,027|| align=right|4,98|| align=right|4,580||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30639)||6246 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,222|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|5,781||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30640)||6319 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,146|| align=right|0,108|| align=right|2,33|| align=right|3,143||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30641)||6349 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,077|| align=right|2,92|| align=right|4,586||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30642)||6532 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,259|| align=right|6,11|| align=right|4,106||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30643)||6590 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,078|| align=right|9,54|| align=right|5,105||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30644)||6601 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,141|| align=right|6,98|| align=right|3,397||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30645)||6604 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,192|| align=right|2,94|| align=right|4,075||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30646)||6623 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,075|| align=right|6,17|| align=right|3,718||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30647)||6642 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,139|| align=right|2,91|| align=right|3,392||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30648)||6679 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,098|| align=right|5,28|| align=right|3,741||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30649)||6871 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,097|| align=right|2,02|| align=right|3,433||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30650)||7638 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|4,092||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30651)||9588 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,219|| align=right|1,65|| align=right|3,706||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30652)||1236 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,174|| align=right|0,129|| align=right|5,27|| align=right|3,205||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30653)||2190 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,089|| align=right|4,80|| align=right|4,074||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30654)||2234 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,111|| align=right|12,94|| align=right|4,020||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30655)||2289 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,773|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|4,618||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30656)||3098 T-1|| align=right|12,5|| align=right|3,110|| align=right|0,191|| align=right|17,92|| align=right|5,484||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30657)||3258 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,791|| align=right|0,076|| align=right|1,18|| align=right|4,663||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30658)||4042 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,093|| align=right|12,89|| align=right|4,113||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30659)||4109 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,178|| align=right|0,177|| align=right|2,14|| align=right|5,664||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30660)||4142 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,128|| align=right|4,89|| align=right|3,276||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30661)||4166 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,098|| align=right|10,69|| align=right|5,570||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30662)||4256 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,072|| align=right|5,57|| align=right|5,533||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30663)||1026 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|3,506||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30664)||1040 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,303|| align=right|0,075|| align=right|1,50|| align=right|3,495||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30665)||1144 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,100|| align=right|2,27|| align=right|3,495||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30666)||1156 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,189|| align=right|6,19|| align=right|4,024||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30667)||1177 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,535|| align=right|0,278|| align=right|10,65|| align=right|4,036||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30668)||1227 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,157|| align=right|3,37|| align=right|3,475||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30669)||1234 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,091|| align=right|2,83|| align=right|3,512||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30670)||1283 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,193|| align=right|0,164|| align=right|0,95|| align=right|5,705||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30671)||1314 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,522|| align=right|0,131|| align=right|2,25|| align=right|4,004||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30672)||1346 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,174|| align=right|1,76|| align=right|5,691||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30673)||1409 T-2|| align=right|15,8|| align=right|3,161|| align=right|0,155|| align=right|0,45|| align=right|5,619||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30674)||1455 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,089|| align=right|4,96|| align=right|4,593||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30675)||2042 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,160|| align=right|2,93|| align=right|4,603||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30676)||2201 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,092|| align=right|4,01|| align=right|3,535||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30677)||2231 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,774|| align=right|0,162|| align=right|9,27|| align=right|4,619||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30678)||2265 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,111|| align=right|2,50|| align=right|3,511||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30679)||2303 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,180|| align=right|1,79|| align=right|3,499||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30680)||3029 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,802|| align=right|0,078|| align=right|0,82|| align=right|4,690||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30681)||3084 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,072|| align=right|6,51|| align=right|3,466||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30682)||3209 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,108|| align=right|5,92|| align=right|5,598||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30683)||3211 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,155|| align=right|2,68|| align=right|5,670||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30684)||3237 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,204|| align=right|9,87|| align=right|5,560||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30685)||3243 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,140|| align=right|0,017|| align=right|1,50|| align=right|3,131||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30686)||3288 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,140|| align=right|2,07|| align=right|5,617||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30687)||3347 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,065|| align=right|3,06|| align=right|3,516||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30688)||4194 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,122|| align=right|3,80|| align=right|4,679||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30689)||4318 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,080|| align=right|3,90|| align=right|3,511||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30690)||4633 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,815|| align=right|0,041|| align=right|4,02|| align=right|4,722||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30691)||4810 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,100|| align=right|9,56|| align=right|4,684||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30692)||5040 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,165|| align=right|16,41|| align=right|4,059||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30693)||5069 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,221|| align=right|7,27|| align=right|4,629||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30694)||5112 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,169|| align=right|0,182|| align=right|9,73|| align=right|5,641||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30695)||1020 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,124|| align=right|6,66|| align=right|3,431||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30696)||1110 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,075|| align=right|5,49|| align=right|3,423||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30697)||2137 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,172|| align=right|7,22|| align=right|4,039||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|30698 Hippokoon||2299 T-3|| align=right|11,6|| align=right|5,211|| align=right|0,064|| align=right|7,87|| align=right|11,90||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30699)||2356 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,083|| align=right|2,25|| align=right|3,440||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30700)||2367 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,103|| align=right|4,62|| align=right|3,449||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30701)||2381 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,173|| align=right|2,27|| align=right|3,398||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30702)||3042 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,136|| align=right|7,24|| align=right|3,512||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30703)||3101 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,097|| align=right|8,50|| align=right|3,493||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|30704 Phegeus||3250 T-3|| align=right|11,2|| align=right|5,175|| align=right|0,036|| align=right|14,96|| align=right|11,77||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|30705 Idaios||3365 T-3|| align=right|10,1|| align=right|5,234|| align=right|0,059|| align=right|19,72|| align=right|11,98||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30706)||4026 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|8,30|| align=right|3,397||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30707)||4075 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,096|| align=right|2,64|| align=right|3,444||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|30708 Echepolos||4101 T-3|| align=right|11,1|| align=right|5,235|| align=right|0,013|| align=right|24,12|| align=right|11,98||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|(30709)||4107 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,054|| align=right|5,04|| align=right|3,448||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30710)||4137 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,192|| align=right|4,11|| align=right|4,775||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30711)||4186 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,067|| align=right|5,50|| align=right|3,448||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30712)||4207 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|4,808||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30713)||4216 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,127|| align=right|3,51|| align=right|3,471||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30714)||4282 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,062|| align=right|11,66|| align=right|4,375||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30715)||5034 T-3|| align=right|13,0|| align=right|2,849|| align=right|0,098|| align=right|15,33|| align=right|4,809||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30716)||5107 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|6,70|| align=right|3,441||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(30717)||1937 UD|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,336|| align=right|8,97|| align=right|3,192||MBA||26. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(30718)||1955 RB1|| align=right|13,7|| align=right|2,767|| align=right|0,317|| align=right|5,30|| align=right|4,602||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(30719)||1963 RJ|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,212|| align=right|15,61|| align=right|5,422||MBA||13. september 1963||Tautenburg||K. W. Kamper
|-
|(30720)||1969 GB|| align=right|13,2|| align=right|3,184|| align=right|0,094|| align=right|10,23|| align=right|5,679||MBA||9. april 1969||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(30721)||1975 ST1|| align=right|13,6|| align=right|2,967|| align=right|0,112|| align=right|10,38|| align=right|5,110||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|30722 Biblioran||1978 RN5|| align=right|13,7|| align=right|2,719|| align=right|0,335|| align=right|11,18|| align=right|4,483||MBA||6. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(30723)||1978 RU8|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,190|| align=right|10,93|| align=right|5,515||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|30724 Peterburgtrista||1978 SX2|| align=right|11,5|| align=right|3,175|| align=right|0,036|| align=right|21,29|| align=right|5,657||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(30725)||1978 SA8|| align=right|14,3|| align=right|2,423|| align=right|0,191|| align=right|2,62|| align=right|3,772||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(30726)||1978 VK7|| align=right|16,5|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|0,96|| align=right|3,835||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(30727)||1979 MC9|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,180|| align=right|2,19|| align=right|3,612||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(30728)||1979 QD2|| align=right|14,8|| align=right|3,095|| align=right|0,214|| align=right|1,22|| align=right|5,444||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(30729)||1980 TA|| align=right|13,9|| align=right|2,272|| align=right|0,135|| align=right|5,60|| align=right|3,425||MBA||11. oktober 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(30730)||1981 DL|| align=right|14,5|| align=right|3,145|| align=right|0,088|| align=right|9,27|| align=right|5,575||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30731)||1981 EK2|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,128|| align=right|7,90|| align=right|4,580||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30732)||1981 EQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,374|| align=right|0,063|| align=right|5,94|| align=right|3,656||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30733)||1981 EJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|10,88|| align=right|4,347||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30734)||1981 ES3|| align=right|13,9|| align=right|2,656|| align=right|0,179|| align=right|11,61|| align=right|4,328||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30735)||1981 EF7|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,074|| align=right|5,64|| align=right|3,654||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30736)||1981 EU7|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,123|| align=right|6,05|| align=right|3,638||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30737)||1981 ER9|| align=right|14,6|| align=right|3,200|| align=right|0,079|| align=right|4,96|| align=right|5,723||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30738)||1981 EO11|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,168|| align=right|1,77|| align=right|3,602||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30739)||1981 EN14|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,072|| align=right|2,00|| align=right|3,658||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30740)||1981 ET14|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,175|| align=right|2,50|| align=right|5,545||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30741)||1981 EQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,199|| align=right|6,05|| align=right|4,304||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30742)||1981 EG17|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,201|| align=right|21,63|| align=right|5,549||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30743)||1981 EQ17|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,101|| align=right|1,63|| align=right|3,617||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30744)||1981 EN18|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,115|| align=right|5,48|| align=right|5,552||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30745)||1981 EB22|| align=right|14,3|| align=right|3,136|| align=right|0,127|| align=right|2,20|| align=right|5,552||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30746)||1981 EG24|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,146|| align=right|1,77|| align=right|4,590||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30747)||1981 EM25|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,110|| align=right|3,40|| align=right|3,633||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30748)||1981 ES25|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,145|| align=right|2,12|| align=right|3,712||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30749)||1981 ER26|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,053|| align=right|7,36|| align=right|3,617||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30750)||1981 EY28|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,205|| align=right|14,50|| align=right|4,430||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov